Rickenbach kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rickenbach, Zürich, ort och kommun, Bezirk Winterthur, 
 Rickenbach, Basel-Landschaft, ort och kommun, Bezirk Sissach, 
 Rickenbach, Luzern, ort och kommun, 
 Rickenbach, Solothurn, ort och kommun, Bezirk Olten, 
 Rickenbach, Thurgau, ort och kommun, Bezirk Münchwilen ,

Tyskland 

 Rickenbach, Tyskland, ort och kommun i Baden-Württemberg,